Бодо језик је језик који може да се односи на:
 
 Бодо језик - тибето-бурмански језик који користи народ Бодо у североисточној Индији;
 Бодо (банту језик) - језик малог банту народа у Централноафричкој Републици.